Finale Kupa prvaka 1985. je bilo 30. po redu finale Kupa prvaka, koje je igrano 29. svibnja 1985. na stadionu Heysel u Bruxellesu. U finalu su igrali engleski Liverpool i talijanski Juventus.

Utakmicu je zasjenila tragedija koja se dogodila oko sat vremena nakon početka utakmice, kada su Liverpoolovi navijači napali Juventusove, zbog čega se urušila tribina stadiona. Poginulo je 39 osoba, većinom Juventusovih navijača, dok ih je tisuće bilo ozljeđeno. Unatoč katastrofi, utakmica je oko 1 sat kasnije nastavljena, zbog navodno mogućih problema ako se susret zaustavi.

Jedini pogodak na utakmici potignut je u 56. minuti iz jedanaesterca, kada je Zbigniew Boniek srušen u protivničkom šesnaestercu. Francuski napadač Michel Platini postigao je taj pogodak za Juventus, koji je tada prvi put postao prvak Europe. Međutim, i danas postoje nagađanja da su igrači bili svjesni i šokirani hororom na stadionu, zbog čega je došlo do samo jednoog pogotka, i to iz penala.

Susret

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa prvaka, RSSSF.com
Sezona 1984./85., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1985.

Kup prvaka 1985.
Nogometne utakmice u Belgiji